Rezultaty Rajdu Meksyku (Corona Rally México 2010), 2. rundy Rajdowych Mistrzostw Świata w 2010 roku, który odbył się w dniach 5-7 marca.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja ostateczna

Klasyfikacja po 2 rundach

Kierowcy

Producenci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rajdu
  na oficjalnej stronie WRC.com
 Wyniki rajdu na stronie eWRC.com

2010
Meksyk
2010 w Meksyku